Meili steht für:

 Meili (Changshu), eine Großgemeinde der Stadt Changshu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Meili (Gottheit), germanische Gottheit
 Meili (Traktor), Schweizer Traktormarke

Meili ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Meili (* 1963), Schweizer Rechtsanwalt
 Armin Meili (1892–1981), Schweizer Architekt und Politiker (FDP)
 Christoph Meili (* 1968), Schweizer Whistleblower
 Denise Meili (* 1977), Schweizer Schauspielerin

 Friedrich Meili (1848–1914), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Gaudenz Meili (* 1937), Schweizer Filmregisseur und -produzent
 Gertrud Meili-Dworetzki (1912–1995), Schweizer Psychologin
 Heinrich Meili-Wapf (1860–1927), Schweizer Architekt
 Heinrich Rudolf Meili (1827–1882), Schweizer Bildhauer
 Isabel Meili (* 1986), Schweizer Schauspielerin und Kabarettistin
 Katie Meili (* 1991), US-amerikanische Schwimmerin
 Launi Meili (* 1963), US-amerikanische Sportschützin
 Lukas Meili (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Marcel Meili (1953–2019), Schweizer Architekt

 Richard Meili (1900–1991), Schweizer Psychologe

Siehe auch:
 Gebrüder Meili
 Meili, Peter & Partner Architekten